Ранчо Леонор има више значења:

 Ранчо Леонор (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Леонор, Пабло де ла Иглесија (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику